Il y a eu plusieurs batailles ou combats à Saint-Aubin-du-Cormier en Bretagne :
 Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier (1488) qui opposa les Bretons aux Français, le , pendant la guerre de Bretagne.
 Combat de Saint-Aubin-du-Cormier (1796) qui opposa les Chouans et les Républicains, en , lors de la Chouannerie.
 Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier (1799) qui opposa les Chouans et les Républicains, le , lors de la Chouannerie.